Ulica Zwycięstwa oder Aleja Zwycięstwa (dt. „Siegesstraße“) ist der Name folgender Straßen in Polen:

 Ulica Zwycięstwa (Białystok)
 Ulica Zwycięstwa (Gliwice)
 Ulica Zwycięstwa (Koszalin)
 Aleja Zwycięstwa (Gdańsk)
 Aleja Zwycięstwa (Gdynia)
 Aleja Zwycięstwa (Sosnowiec)
 Aleja Zwycięstwa (Żory)